Гран-при Италии — 15 этап в сезоне 2006 года.

Квалификация

Гонка 

В квалификации Кими Райкконен опередил Михаэля Шумахера на 0,002 секунды - это второй результат за историю Ф1.

В гонке по пути на стартовое поле на Super Aguri Такумы Сато отказала гидравлика.Японец начал гонку с пит-лейна на запасной машине.Райкконен чисто выиграл старт,а вот Шумахеру пришлось побороться,чтобы не пустить на второе место Хайдфельда.Ник вынужден был сбросить газ, и его тут же обошёл отлично стартовавший Кубица.Хуже того до конца круга гонщик BMW пропустил вперёд Массу и Баттона.Алонсо поднялся на седьмую позицию,оставив позади Де ла Росу,Физикеллу и Баррикелло. На следующем круге испанец прошёл Хайдфельда. Уэббер обогнал Култхарда в борьбе за двенадцатую позицию . На девятом круге Росберг,шедший одиннадцатым, резко сбросил скорость и свернул в боксы. Райкконен продолжал наращивать темп. На первый плановый пит-стоп отправился Де ла Роса. Кими последовал за напарником и переместился на седьмую позицию.Продержавшись в лидерах два круга Шуми тоже уходит на пит-стоп и выезжает впереди Райкконена. На двадцать первом круге у Де ла Росы загорелся мотор. Хайдфельд совершил пит-стоп, но при этом превысил скорость на пит-лейне. На сорок четвёртом круге произошла драма на стартовой прямой у Алонсо взорвался двигатель. Эта гонка принесла Михаэлю девяностую победу на Гран-при и десять очков против нуля у Алонсо.

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии